Der Begriff Wurftechnik steht für:

 Wurftechnik (Kampfsport) im Kampfsport
 Wurftechnik (Judo) im Kampfsport Judo
 Wurftechnik (Handball) im Handball
 Wurftechnik (Basketball) im Basketball
 Wurftechnik (American Football) im American Football
 Wurftechnik beim Diskuswurf, siehe Diskuswurf #Die Technik
 Wurftechnik beim Speerwurf, siehe Speerwurf #Technik und Reglement